Овде су дати састави екипа учесница Европског првенства у кошарци 2009. одржаног у Пољској, између 7. и 20. септембра 2009.

Група А

Селектор: Јонас Казлаускас

Селектор: Јасмин Репеша

Селектор: Јовица Арсић

Селектор: Зви Шерф

Група Б

Селектор: Дејвид Блат

Селектор: Дирк Бауерман

Селектор: Кестутис Кемзура

Селектор: Венсан Коле

Група Ц

Селектор: Серђо Скариоло

Селектор: Јуре Здовц

Селектор: Душан Ивковић

Селектор: Крис Финч

Група Д

Селектор: Рамунас Бутаутас

Селектор: Богдан Тањевић

Селектор: Мули Кацурин

Селектор: Пини Гершон 

Европско првенство у кошарци 2009.